Sidoeffekt kan syfta på:

 Sidoeffekt (läkemedel) – en positiv biverkning
 Sidoeffekt (datorprogrammering)